Dinamo Krasnodar est le nom de deux clubs sportifs :
 Dinamo Krasnodar (volley-ball féminin)
 Dinamo Krasnodar (volley-ball masculin)